Сент-Север-сюр-Эндр:

 Сент-Север-сюр-Эндр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.
 Сент-Север-сюр-Эндр — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр.